Ali Şaşal Vural – calciatore turco
 Filiz Vural – modella turca, Miss Europa 1971
 Güray Vural – calciatore turco
 Yılmaz Vural – allenatore di calcio ed ex calciatore turco